Стефан Василев може да се отнася за:
 Стефан Василев (1919-2005), български политик
 Стефан Василев (р. 1923), български актьор
 Стефан Василев (р. 1955), български офицер
 Стефан Василев (р. 1971), български футболист